Bukowica steht für:

 Bukowica (Niegosławice), Dorf in der Gmina Niegosławice, Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus, Polen 
 Bukowica-Kamm, Höhenzug im Südosten Polens